Fangshan Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Fangshan Xian (härad i Kina), Shanxi, 
 Fangshan Qu, härad, Peking, 

Robotskapade Kinaförgreningar